Europejski Puchar Formuły Renault V6 Sezon 2003 – pierwszy sezon w historii tej serii. Zmagania rozpoczęły się 5 kwietnia na hiszpańskim torze Circuit de Catalunya, natomiast zakończyły 19 października we Włoszech, na Autodromo Nazionale di Monza. Mistrzem serii wśród kierowców został Argentyńczyk José María López, a wśród zespołów - francuska ekipa ARTA-Signature.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:

 Kwalifikacje: 2 punkty
 Wyścig: 30-24-20-16-12-10-8-6-4-2 (dziesięć pierwszych pozycji)
 Najszybsze okrążenie: 2 punkty

Uwagi:
 † - nie ukończył, ale przejechał 90% wyścigu. 
 pogrubienie - pole position
 * - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy 

Europejski Puchar Formuły Renault V6
2003 w sportach motorowych